Васи́лий Алекса́ндрович Рулёв (1810—1881) — генерал-майор, академик архитектуры Императорской Академии художеств, главный архитектор Севастополя.

Биография

Из дворян. Уже в 16-летнем возрасте имел унтер-офицерский чин 6-й морской артиллерийской бригады. Учился в Императорской Академии художеств (1826—1832), как пенсионер Черноморского флота. Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1828) и малая золотая медаль (1830) за «проект храма с инвалидными домами и торжественным памятником». Получил от Академии художеств звание классного художника с правом на чин XIV класса (1832).

После окончания Академии художеств работал архитектором в Николаеве, Новороссийске, и Севастополе (с начала 1840-х). Главный архитектор Севастополя (с 1852).

Получил звание академика (1857).

Архитектор морского ведомства в Николаеве (1872—1881) в чине инженер-полковника, а позднее в чине генерал-майора. В этот период была произведена перестройка Дома флагманов и капитанов (Морское собрание) и Конторы над Николаевским портом.

Известные проекты:
Петропавловский собор (1840—1844)
здание Училища для дочерей нижних чинов Черноморского флота в Николаеве (1844).
  Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Балаклавском Свято-Георгиевском монастыре (1846—1850)
здание Училища для дочерей нижних чинов Черноморского флота в Николаеве (1848).
 Владимирский собор по проекту архитектора К. А. Тона (1848—1855)
Военно-морской госпиталь Черноморского флота в Николаеве (с 1864—1886)
Ай-Тодорский маяк (1876)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Севастополя